Spoiwo – substancja wiążąca, spajająca. Wyróżnia się m.in.:
 spoiwo polskie
 spoiwo farby drukowej
 spoiwo budowlane
 spoiwo powietrzne (wapno), spoiwo hydrauliczne (cement portlandzki, wapno hydrauliczne)
 spoiwo mineralne (spoiwo magnezjowe, spoiwo anhydrytowe)
 spoiwo – zobacz: lepiszcze (technika)
 spoiwo spawalnicze – zobacz też: połączenie spawane
 spoiwo formierskie
 naturalne spoiwo skalne

Zobacz też 

 inne hasła rozpoczynające się od spoiwo 
 Spoiwo (zespół)